Beautiful Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beautiful Mountain (Colorado)
 Beautiful Mountain (New Mexico)